Micronesisch voetbalelftal (mannen)
 Micronesisch voetbalelftal (vrouwen)